ISO 3166-2:CN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Китайской Народной Республике. Стандарт охватывает 23 провинции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных административных района Китая. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Китая — CN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухсимвольный код в образован числом. Геокоды провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и специальных административных районов Китая являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CN, присвоенного Китаю в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Китая 
Геокоды 23 провинций, 5 автономных районов, 4 городов центрального подчинения и 2 специальных административных районов административно-территориального деления Китая.

Геокоды Тайваня, Макао и Гонконга по стандарту ISO 3166-1.

Геокоды пограничных Китая государств 
 Россия — ISO 3166-2:RU (на северо-западе, северо-востоке),
 КНДР — ISO 3166-2:KP (на северо-западе),
 Монголия — ISO 3166-2:MN (на севере),
 Казахстан — ISO 3166-2:KZ (на северо-западе),
 Киргизия — ISO 3166-2:KG (на западе),
 Таджикистан — ISO 3166-2:TJ (на западе),
 Афганистан — ISO 3166-2:AF (на западе),
 Пакистан — ISO 3166-2:PK (на юго-западе),
 Индия — ISO 3166-2:IN (на юго-западе),
 Непал — ISO 3166-2:NP (на юго-западе),
 Бутан — ISO 3166-2:BT (на юго-западе),
 Мьянма — ISO 3166-2:MM (на юге),
 Лаос — ISO 3166-2:LA (на юге),
 Вьетнам — ISO 3166-2:VN (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Китая

Ссылки 
 Геокоды Китая 

2:CN